Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 498 dans le monde.

 Route fédérale 498 en Allemagne
 Route nationale 498 en France